Luis Resto est le nom de :
 Luis Resto, boxeur portoricain
 Luis Resto, musicien américain